

Televisione
Kilroy – talk show (originariamente intitolato Day to Day) condotto da Robert Kilroy-Silk su BBC One dal 1986 al 2004
Kilroy – film per la televisione statunitense del 1999 diretto da Todd Holland

Altro
KILROY International A/S – società di viaggi danese fondata nel 1991
Dennis DeYoung – soprannominato Kilroy, vocalist del gruppo musicale dei Styx
Kilroy was here – espressione della cultura popolare americana